Belém är en kommun i Brasilien.   Den ligger i delstaten Pará, i den nordöstra delen av landet,  km norr om huvudstaden Brasília. Antalet invånare är .

Följande samhällen finns i Belém:

 Belém

I övrigt finns följande i Belém:

 Ponta de Porto Alegre (en udde)
 Ponta do Chapéu Virado (en udde)
 Ponta do Mosqueiro (en udde)
 Ponta do Pinheiro (en udde)
 Ponta do Redentor (en udde)
 Ponta dos Periquitos (en udde)
 Ponta Maraú (en udde)

Runt Belém är det i huvudsak tätbebyggt. Runt Belém är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Tropiskt regnskogsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är mars, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Pará